Kangarssuk kan syfta på följande platser:

Grönland 

 Kangârssugssuaq, berg, Sermersooq, 
 Kangaarsuk (ö), Qaasuitsup, 

Robotskapade Grönlandförgreningar